Karl Dobler ist der Name folgender Personen:

* Karl Dobler (Manager) (* 1933), Schweizer Wirtschaftsmanager und Wirtschaftsförderer 
 Karl August Dobler (auch Carl August Dobler; 1733–nach 1793), deutscher Schauspieler und Theaterleiter 

Siehe auch:
 Carl Dobler